Kruiswater (Dantumadeel) (Krúswetter), een meer in de gemeente Dantumadeel bij Veenwouden (Friesland)
Kruiswater (Sneek) (Krúswetter), een meer in de gemeente Súdwest-Fryslân bij Sneek (Friesland)
Kruiswater (Terhorne) (Krúswetter), een meer in de gemeente Boornsterhem bij Terhorne (Friesland)
Het Kruiswater (Krúswetter), een water in de gemeente Súdwest-Fryslân bij Bolsward (Friesland)